Suoniemi est un patronyme et toponyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1931-2010), gymnaste finlandais
 (née en 1991), joueuse finlandais de hockey sur glace
 (1927-1985), culturiste finlandais

Toponyme

Suoniemi, ancienne ville du Pirkanmaa

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois